Коргу () — португальська власна назва.

Топоніми

Коргу (річка)
 Коргу (Селоріку-де-Башту) — парафія.